Wolfenstein puede referirse a los siguientes videojuegos:

 Castle Wolfenstein (1981).
 Beyond Castle Wolfenstein (1984).
 Wolfenstein 3D (1992).
 Return to Castle Wolfenstein (2001).
 Wolfenstein: Enemy Territory (2003).
 Wolfenstein (2009).
 Wolfenstein: The New Order (2014).
 Wolfenstein: The Old Blood (2015).
 Wolfenstein II: The New Colossus (2017).
 Wolfenstein: Youngblood (2019).

Asimismo, en música, puede hacer referencia a:
 Wolfenstein, banda de rock alemana.

Además, puede referirse a las siguientes personas:

 Alfred Wolfenstein, poeta alemán.
 Lincoln Wolfenstein, físico estadounidense.